Christophe Marchand peut désigner :
 Christophe Marchand (né en 1972), compositeur et organiste français ;
 Christophe Marchand (né en 1970), nageur français.